Арсеня́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Арсенян, Ашот Егишеевич (род. 1960) — армянский политический деятель и предприниматель.
 Арсенян, Владимир Георгиевич (1934—1989) — советский борец вольного стиля, призёр чемпионата мира (1959).
 Арсенян, Гурген Бабкенович (род. 1959) — армянский политический деятель.